Blackbird ou Black Bird (« oiseau noir » ou plus spécifiquement le merle noir en anglais) est un nom utilisé pour diverses œuvres et autres :

Personnalités 

 Blackbird (chef omaha), vers 1750-1800, chef de la tribu des Omahas.

Théâtre 
 , une pièce de théâtre du dramaturge écossais David Harrower, montée pour la première fois en 2005.

Musique

Œuvre 
 Blackbird, une pièce de piano composée par Henri Dutilleux en 1950.

Chanson 
 Blackbird, une chanson des Beatles parue sur l'album blanc en 1968 ;
 Blackbird, une chanson du groupe Alter Bridge sortie en 2007 ;
 Blackbird, une chanson de Nina Simone sortie en 1962 ;
 Blackbird, une chanson de Norma John qui représente la Finlande au Concours Eurovision de la chanson 2017.

Album 
 Blackbird, un album de Alter Bridge sorti en 2007 ;
 Blackbird, un album de Fat Freddy's Drop sorti en 2013.

Cinéma 
 Blackbird (Cavka), un film yougoslave réalisé par  en 1988 ;
  est un film américain réalisé par Adam Rapp en 2007 ;
 Blackbird, ancien titre de Cold Blood (Deadfall), un film américain réalisé par Stefan Ruzowitzky en 2012 ;
 Blackbird, un film canadien réalisé par Jason Buxton en 2012 ;
 Blackbird, un film américain réalisé par Roger Michell en 2019.

Télévision 
 Black Bird, est une mini-série américaine sortie en 2022

Littérature 
 Black Bird, une série de mangas de Kanoko Sakurakoji ;

Divers 
 Lockheed SR-71 Blackbird, un avion-espion de l'armée américaine ;
 Blackbird, un char à voile propulsé en vent arrière ;